Бемпошта () — португальська власна назва.

Топоніми

Бемпошта (Могадору) — парафія.
 Бемпошта (Пенамакор) — парафія.
 Переду-да-Бемпошта — парафія.
 Піньєйру-да-Бемпошта — парафія.